Azenweiler ist ein Ortsname:

 Azenweiler (Deggenhausertal), Dorf im Gemeindeteil Homberg von Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Azenweiler (Mulfingen), Wohnplatz im Gemeindeteil Hollenbach von Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg